Чикиндзонот има више значења:

 Општина Чикиндзонот (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Чикиндзонот (Чикиндзонот, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику